Brodbeck est un patronyme porté notamment par :

  (1860–1937), homme politique américain ;
  (1950-), danseuse et écrivaine suisse ;
 , réalisateur artistique canadien ;
 Émile Brodbeck (1888-1963), illustrateur, graphiste et naturaliste amateur suisse ;
  (1920-1994), homme politique suisse ;
  (1981-), musicien suisse ;
 , musicien américain ;
  (1956-), personnalité politique allemande ;
  (1976-), joueur de handball allemand ;
 Mauren Brodbeck (1974-), artiste contemporaine suisse ;
  (1917-1983), chimiste américaine ;
  (1801-1855), homme politique suisse ;
 Simon Brodbeck (1986-), photographe allemande.